Lindeman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie: